Сикия може да се отнася за:

 Сикия, село в дем Бер, Гърция;
 Сикия, село в дем Ситония, Гърция;
 Сикия, село в дем Еласона, Гърция;